Четвёртый матч «Зимней классики», в рамках регулярного чемпионата НХЛ 2010-2011, состоялся 1 января 2011 года в Питтсбурге на открытой площадке «Хайнц-филд» между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Этот матч рассматривался специалистами и болельщиками как очередное противостояние капитанов команд — Сидни Кросби и Александра Овечкина. Однако во время игры ни тот, ни другой не сумели себя проявить.

Матч проходил в тяжёлых погодных условиях. Практически всю игру шёл дождь.

Завершился матч победой «Вашингтона» 3-1. Лучшим игроком был признан вратарь столичной команды Семён Варламов.

Для Питтсбурга эта игра была вторым матчем «Зимней классики» после встречи с «Баффало Сейбрз» в 2008 году.

Стадион 
Футбольный стадион «Хайнц-филд» является домашней ареной команды НФЛ — «Питтсбург Стилерз». Расположен в Питтсбурге, штат Пенсильвания, открыт 18 августа 2001 года и вмещает 65 050 зрителей.

Униформа 

Для матча «Зимней классики 2011» компания «Рибок» для каждой из команд выпустила комплект винтажной формы. «Питтсбург» выступал в форме темно-синего цвета основанной на форме 1970-х годов, «Вашингтон» — в форме сезона 1974—1975.

Перенос времени игры и изменение в правилах 

Первоначально старт матча планировался в 13:00 по местному времени, однако из-за сильного дождя в Питтсбурге, начало матча было перенесено на более поздний срок. Так в планах у НХЛ был перенос матча на 2 января и даже отмену «Зимней классики». Стартовый свисток прозвучал в 20:00. Однако в течение всего матча шёл дождь, в связи с чем в середине третьего периода команды поменялись воротами.

Ход матча 

Началась игра с незначительным преимуществом Пингвинз. Хозяева в первом периоде успели поиграть в большинстве и нанесли больше бросков по воротам (16 против 12-ти у гостей). Каждая из команд отметилась попаданием в каркас ворот, но по итогам первого периода счет все ещё был нулевым. Главным же событием периода можно назвать драку, в которой поучаствовали Майкл Рапп и Джон Эрскин – впрочем, победитель в этом противостоянии так и не был выявлен.

Во втором периоде болельщики увидели более атакующий хоккей. Чуть более чем через две минуты после старта игрового отрезка Крис Летанг пасом поймал на смене защиту вашингтонцев, а Евгений Малкин уверенно переиграл другого россиянина – Семена Варламова, выведя Пингвинз вперед. Впрочем, лидировали «Пенс» недолго – уже через четыре минуты опытнейший Майк Кнубл сравнял счет, протолкнув шайбу между щитков вратаря «Пингвинов» Марка-Андре Флери. Флери стал антигероем встречи, а Кэпиталз сполна воспользовались его проблемами с игрой за воротами: через несколько минут после гола Малкина его неудачный выход из ворот чудом не завершился голом – прервавший передачу вратаря Маркус Юханссон отдал пас Джейсону Чимере, но тот не смог попасть в абсолютно пустые ворота. А вскоре все тот же Йоханссон повторил трюк, обокрав Флери и снабдив отличной передачей Эрика Фера. Тот был точен и «Столичные» повели – 2:1. На последних секундах периода лидер «Пингвинов» Сидни Кросби столкнулся с Дэвидом Стеккелом и некоторое время не мог подняться со льда, но свисток судьи промолчал.

В третьем периоде в игру вмешалась погода – пошёл дождь, которого так боялись организаторы матча.

Для Кэпиталз дождь был не помехой, хотя ожидаемое игровое преимущество было на стороне «Пенс», звено Чимера –Йоханссон – Фер продолжало терризорировать оборону соперников и снова добилось успеха. Чимера отличным пасом отрезал защиту «Пингвинов» и вывел Фера на рандеву с Флери. Бросок под перекладину был выполнен безупречно. За восемь минут до конца встречи задача отыграться для клуба из стального города перешла из разряда не очень простых в разряд труднодостижимых. За несколько минут до конца третьего периода капитан столичного клуба Александр Овечкин за воротами столкнулся с Флери, после чего отправил шайбу в ворота Пингвинз. Судья гол отменил, но ни удаления Овечкину за атаку вратаря, ни штрафа Флери за задержку соперника руками не последовало.

На последней секунде игры перед вбрасыванием произошло несколько стычек с участием практически всех игроков, которые были на льду в тот момент. Особенно усердствовали вингер «Пингвинов» Кунитц и форвард «Столичных» Овечкин, но судьи не вынесли никаких дисциплинарных вердиктов.

Составы команд 

Из-за травм не приняли участия в игре Эрик Годард, Крис Коннер и Бен Лавджой у «Питтсбург Пингвинз», Том Поти и Тайлер Слоун у «Вашингтон Кэпиталз».

Интересные факты 

 «Питтсбург Пингвинз» стала первой командой которая участвовала в двух «Зимних классиках» (2008 и 2011).
 Американский телеканал HBO произвел показ серий документальных фильмов «24/7 Penguins/Capitals: Road to the NHL Winter Classic». Авторы фильма получили почти неограниченный доступ к жизни двух хоккейных команд – «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии матча Зимней классики 2011.
 Данный матч имеет самый высокий телевизионный рейтинг среди матчей «Зимней классики».
 Впервые «Зимняя классика» транслировалась в формате 3D.

Примечания 

2011 год в хоккее
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Зимняя классика НХЛ
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Питтсбурге